Landkreis Auerbach steht für folgende Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Auerbach (1939–1952), siehe Amtshauptmannschaft Auerbach
 Landkreis Auerbach (1990–1995), siehe Kreis Auerbach